Stati Uniti d'America
Logansport – capoluogo della Contea di Cass, Indiana
Logansport – città della Parrocchia di De Soto, Louisiana